Příjmení Lorentz (Lorentzová) neslo více osob a je součástí více pojmenování.
 Friedrich Lorentz – autor knih o pomořanském dialektu
 Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928) – nizozemský fyzik, nobelista
 Lorentzova síla
 Lorentzova transformace
 Hendrikus Albertus Lorentz (1871–1944) – nizozemský výzkumník a diplomat
 Johann Baptista Lorentz (–1728) – františkán působící v českých zemích
 Pare Lorentz (1905–1992) – americký filmový režisér

 jiný význam
 Lorentz (kráter), kráter na Měsíci
 Národní park Lorentz v indonéské části ostrova Nová Guinea

Stejně znějící příjmení 
 Lorenc
 Lorenz

Rozcestníky - příjmení
Nizozemská příjmení